Eduard Torok (ur. 2 maja 1997 w Braszowie) – rumuński, a później węgierski skoczek narciarski. Trzykrotny uczestnik mistrzostw świata juniorów (2014, 2015 i 2016), brał też udział w zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy (2013). Rekordzista Rumunii w długości skoku narciarskiego mężczyzn w latach 2013–2021, a także wielokrotny medalista mistrzostw tego kraju.

Przebieg kariery

Rumunia 
W październiku 2010 w Einsiedeln zadebiutował w FIS Cup, zajmując miejsca w 6. dziesiątce. Pierwsze punkty tego cyklu zdobył w lutym 2011, w zawodach w Kranju i Ramsau am Dachstein. W grudniu tego roku w Erzurum zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym. 11 lutego 2012 zdobył brązowy medal mistrzostw krajów bałkańskich. Wystąpił w konkursach skoków narciarskich na Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2013, zajmując 16. miejsce indywidualnie i 5. w drużynie.

27 grudnia 2013, podczas treningu przed konkursem Pucharu Kontynentalnego w Engelbergu, wynikiem 128 metrów ustanowił rekord Rumunii w długości skoku narciarskiego mężczyzn (wynik ten został poprawiony w styczniu 2021 przez Andreia Feldoreana). Dzień później w tej samej miejscowości zdobył pierwsze w karierze punkty tego cyklu (zajął 25. miejsce), osiągnięcie to w sezonie 2013/2014 powtarzając jeszcze kilkukrotnie. 26 stycznia 2014 zadebiutował w Pucharze Świata, zajmując 45. miejsce w konkursie w Sapporo. Wystąpił też na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2014, które ukończył na 25. pozycji. W lutym 2014 stanął na podium konkursów FIS Cupu w Râșnovie, zajmując 2. i 1. pozycję.

We wrześniu 2014 zdobył punkty Letniego Grand Prix, zajmując 29. miejsce w Ałmaty. W lutym 2015 w tej samej miejscowości wystartował w mistrzostwach świata juniorów, zajmując 31. pozycję w konkursie indywidualnym i 12. w zawodach drużynowych.

W lipcu 2015, po raz pierwszy w karierze stanął na podium zawodów międzynarodowych rozgrywanych pod auspicjami FIS poza Rumunią, zajmując w Villach 2. miejsce w konkursie FIS Cupu. W lutym 2016 ponownie wziął udział w mistrzostwach świata juniorów – w konkursie indywidualnym był 14., a w zmaganiach drużynowych 9. (mężczyźni) i 7. (mikst). Był to jego ostatni start międzynarodowy przed ponad 1,5 roczną przerwą.

W sezonie 2016/2017 nie wystąpił w żadnych zawodach międzynarodowych w skokach narciarskich. W tym czasie podjął studia w Anglii i zaprzestał uprawiania tego sportu. Do rywalizacji powrócił we wrześniu 2017, zdobywając w Râșnovie punkty FIS Cupu. W grudniu tego samego roku w Whistler po raz pierwszy po powrocie punktował w Pucharze Kontynentalnym, dwukrotnie plasując się w trzeciej dziesiątce rozegranych tam konkursów. W tym samym miesiącu wziął jeszcze udział w konkursach tego cyklu rozgrywanych w Ruce i Engelbergu, gdzie plasował się poza czołową trzydziestką. W styczniu 2018 przedstawił w mediach informacje o stosowaniu przez ówczesnego trenera rumuńskiej kadry Florina Spulbera przemocy fizycznej wobec Iuliana Pîtei – po opublikowaniu tych informacji do końca sezonu 2017/2018 nie wystąpił już w żadnych zawodach międzynarodowych, zawieszając karierę skoczka narciarskiego i skupiając się na kontynuowaniu studiów.

Zdobywał medale mistrzostw Rumunii: w 2012 brąz indywidualnie i srebro w drużynie, zaś zarówno w 2013, jak i 2014 złoto indywidualnie i w drużynie.

Węgry 
Przed sezonem zimowym 2018/2019 wystąpił do rumuńskiego związku o zgodę na zmianę reprezentacji i starty w barwach Węgier – rumuńska federacja omawiała jego sprawę w listopadzie 2018, jednak nie wyraziła zgody na transfer. Zgodnie z przepisami Torok musiał w tej sytuacji odbyć roczną karencję od ostatniego startu w barwach Rumunii (który miał miejsce w grudniu 2017), by móc reprezentować inny kraj. W grudniu 2018 otrzymał, już w barwach Węgier, tzw. „FIS Code” uprawniający do startów w oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych pod egidą FIS, jednak wkrótce później został on wycofany przez FIS, który przyjął interpretację, w myśl której roczna karencja obejmuje cały sezon, a nie rok kalendarzowy – w związku z tym Torok do końca sezonu 2018/2019 nie mógł otrzymać zgody na starty w barwach Węgier. Latem 2019 oficjalnie został reprezentantem Węgier, a do rywalizacji w zawodach rangi FIS powrócił w lipcu 2019 podczas Letniego Pucharu Kontynentalnego w Kranju, gdzie zajął lokaty w piątej dziesiątce.

W listopadzie 2019 roku, na skutek braku porozumienia z Węgierskim Związkiem Narciarskim odnośnie do finansowania wyjazdów na zawody Pucharu Świata, ogłosił zakończenie kariery zawodniczej.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty E. Toroka na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty E. Toroka na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów FIS Cup 
  Râșnov – 21 lutego 2014 (1. miejsce)
  Râșnov – 22 lutego 2014 (2. miejsce)
  Villach – 11 lipca 2015 (2. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Rumuńscy skoczkowie narciarscy
Węgierscy skoczkowie narciarscy
Ludzie urodzeni w Braszowie
Urodzeni w 1997